

Nom commun 
 Un liman, lagune du bas-Danube ou du littoral ouest et nord de la mer Noire.
 Un liman, système d'irrigation.

Patronyme 

 Blessing Liman (1984-), militaire nigériane, première femme pilote militaire du Nigeria ;
 Doug Liman (1965-), producteur, réalisateur et directeur de la photographie américain.

Toponyme 

 Liman, quartier de Novi Sad, ville de Serbie ;
 Liman ou Lyman, ville dans le Donbass.

Hydronyme 
 Le Liman, petit cours d'eau du sud-ouest de la Charente-Maritime (France).